L'edizione 2000-2001 della Prva makedonska fudbalska liga vide la vittoria finale del Sloga Jugomagnat.

Capocannoniere del torneo fu Argjend Bekjiri (Sloga Jugomagnat), con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti
Sloga Jugomagnat Campione di Macedonia 2000-2001.
Sasa, Škendija HB, Borec MHK e Tikveš Kavadarci retrocesse in Vtora Liga.

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
Campionato macedone di calcio